Гней Октавій (консул 87 року до н. е.)
 Гней Октавій (консул 76 року до н. е.)
 Гней Октавій (консул 128 року до н. е.)
 Гней Октавій (консул 165 року до н. е.)